Ревзин — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 

 Ревзин, Владимир Фёдорович (псевдоним Воля; 1898—1939) — советский разведчик и военный деятель, брат О. Ф. Ревзиной.
 Ревзин, Григорий Исаакович (род. 1964) — историк, искусствовед, архитектурный критик, журналист, колумнист, сын И. И. Ревзина.
 Ревзин, Евгений Исаакович (род. 1972) — основатель телеканала РБК, газеты РБК daily, телеканала «Коммерсантъ ТВ», сын И. И. Ревзина.
 Ревзин, Исаак Иосифович (1923—1974) — советский лингвист, семиотик, один из основателей Тартуской школы.

